Клод Щайнер () е австрийски психолог.

Биография 
Роден е на 6 януари 1935 година в Париж, Франция. Родителите на Щайнер са австрийци, майка – еврейка и баща – християнин. Семейството напуска Франция през 1939 г., за да избяга от нацистката инвазия и се установява в Мексико.

През 1952 г. Щайнер заминава за САЩ, за да учи инженерство. През 1957 г. се запознава и става последовател на Ерик Бърн – психиатър и основател на школата на трансакционния анализ в психотерапията. През 1965 г. получава доктората си по клинична психология от Мичиганския университет Ан Арбър. Той е основател и преподаващ член на Международната асоциация по трансакционен анализ.

През 70-те и 80-те Щайнер основава и практикува радикална психиатрия, нов подход към психотерапията основан по-скоро на социалната теория (отчуждението), отколкото на медицинската (индивидуална психология).

Клод Щайнер пише много за трансакционния анализ. Неговите произведения се фокусират върху жизнения сценарий, алкохолизма, „емоционалната грамотност“ и междуличностната игра на силите.

Щайнер е особено активен в политическите каузи. Против е американската роля във Виетнамската война през 60-те и е открит критик на американската политика и действия, засягащи Латинска Америка.

Публикации 
 1962 ’No Exit’ Revisited. Transactional Analysis Bulletin 1962, #4
 1966 Script and Counterscript. Transactional Analysis Bulletin 1966, #18
 Script Analysis Section: Introductory Remarks. Transactional Analysis Bulletin 1966, #19
 1967 A Script Checklist Transactional Analysis Bulletin 1967, # 22
 The Treatment of Alcoholism Transactional Analysis Bulletin 1967, #23
 1968 The Alcoholic Game Transactional Analysis Bulletin 1968, #25
 Transactional Analysis as a Treatment Philosophy Transactional Analysis Bulletin 1968, #27
 with Ursula Steiner Permission Classes Transactional Analysis Bulletin 1968, #28
 1969 A Warm Fuzzy Tale
 TA Made Simple. RaPress. Berkeley
 with William Cassidy Therapeutic Contracts in Group Treatment Transactional Analysis Bulletin 1969, #30
 The Alcoholic Game Quarterly Journal of Studies on Alcohol Vol 30 # 4 pp. 920 – 938
 Alcoholism. Transactional Analysis Bulletin 1969 #32
 1970 Games Alcoholics Play. Grove Press, New York, NY.
 A Fairytale. Transactional Analysis Bulletin 1970, #36
 Alcoholismo: Una Aplicacion Practica del Analisis Transaccional. Editorial V Siglos. 1976
 Alkoholist Spel; Analys av Livsmonster. Studentlitteratur. Stockholm. 1981
 A Quoi Jouent Les Alcoholiques; Un nouvelle approche de l'analyse transactionelle. Epi editeurs. 1981
 Nog Eentje Dan Een: Psychotreapeutische Behandeling van Alcoholisme. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 1979

 1971 with John Dusay: „Transactional Analysis“ in Comprehensive Group Psychotherapy, R Corsini, ed. Williams and Wilkins, 1971
 „The Stroke Economy“ Transactional Analysis Journal 1971 No. 03
 ”A Little Boy’s Dream“ Transactional Analysis Journal 1971 No. 01
 1972 „The 1971 Eric Berne Scientific Award Acceptance Lecture“ (awarded for the article „Script and Counterscript“ Transactional Analysis Bulletin 1966, #18) Transactional Analysis Journal 1972, Vol 2 #1.
 „Radical Psychiatry Manifesto“ The Radical Therapist, Jerome Agel, editor. Ballantine 1972
 „Scripts Revisited“ Transactional Analysis Journal 1972 No. 02
 „My Insides Were Once A safe Place“ and „Two Love Poems“, Poem-maker Soul-healer, Radical Psychiatry Community Press, Berkeley
 „If I do My Thing“ poem, circa 1972 Can be found in „Emotional Literacy Training: The Application of Transactional Analysis to the Study of Emotions“ Transactional Analysis Journal 1996, January #1.

 1973 „Letter to a Brother: Reflections on Men’s Liberation“, Issues in Radical Therapy, Vol. I No. I, Jan 15, 1973, p. 15.
 „Inside T.A.“ Issues in Radical Therapy Vol. I No. II, Spring ’73, p. 3.
 „Cooperation“, Issues in Radical Therapy Vol. I No. III, Summer ’73, p. 7.
 „The Rescue Triangle“, Issues in Radical Therapy Vol. I No. 4, Autumn ’73, p. 20
 1974 Scripts People Live. Grove Press, NY.
 Des Scenarios et des Hommes: Analyse transactionelle des scenarios de vie. Desclee de Brouwer. Paris 1996
 Los Guiones que Vivimos. Kairos. Barcelona 1991
 Wie Man Lebensplane Verendert. Die arbeit mit skripts in der transactionsanalyse. Junferman. Padeborn. Germany 1982
 Op Doop Spoor; Transactionele analyse van levensscripten. Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 1975
 Os Papeis Que Vivemos Na Vida; Analise transacional de nossas interpretacoes cotidianas. Artenova. Rio de Janeiro Brazil 1976
 Copioni di Vita. Editizioni La Vita Felice. Milano. 1999 www.lavitafelice.it
 „Wilheim Reich: A Defeated Revolutionary“ Issues in Radical Therapy Vol.2 No. 2, Spring 1974, p. 10.
 „We Are All Outlaws“, Issues in Radical Therapy Vol. 2 No. 3 Summer ’74, p. 26.
 „Power: Part I“ Issues in Radical Therapy Issues in Radical Therapy Vol 3 #4

 1975 Readings in Radical Psychiatry. Claude Steiner, Editor. Grove Press, NY
 „Power: Part II“ Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 1, Winter ’75, p. 20.
 „The Expanding Shrink“, Issues in Radical Therapy Vol. 3 no. 1, Winter ’75, p. 26.
 „Editorial“ Issues in Radical Therapy Vol. 3 No. 3, Summer ’75, p.3.
 with Spence Meigham „An Interview with R.D. Laing“ Issues in Radical Therapy Vol 3, No. 4, autumn ’75, p. 3
 1976 Beyond Games and Scripts. Claude Steiner, Editor. Grove Press, NY
 Group Editorial (including Claude Steiner) Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 2, Spring ’76, p. 22.
 Cooperative Living Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 3, Summer ’76, p. 8.
 Working Cooperatively, Issues in Radical Therapy Vol. 4 No. 4, Fall ’76, p. 22.
 Socially Responsible Therapy: Reflections on ‘The Female Juvenile Delinquent’ Transactional Analysis Journal 1976 No. 01
 1977 The Warm Fuzzy Tale. Jalmar Press, Torrance CA. 1977
 Le Conte Chaud et Doux des Chaudoudoux. InterEditions. Paris. 1984
 Cooperative Meetings, Issues in Radical Therapy, #18 Winter 1977, p. 11.
 The Principles Revised Issues in Radical Therapy #19, Spring 1977, p. 12.
 „Feminism for Men“, Issues in Radical Therapy #20 Fall 1977, p. 3.
 1978 „Back at the Ranch“, Issues in Radical Therapy # 21, winter ’78, p. 28.
 Feminism for Men, Part II, Issues in Radical Therapy # 22, Spring ’78, p. 3.
 The Pig Parent, Issues in Radical Therapy # 23, Summer ‘ 78, p. 5.
 Living Visions: Round Mountain Update, Issues in Radical Therapy # 24, Fall ’78, p. 9.

 1979 Healing Alcoholism. Grove Press, NY.
 „Radical Psychiatry; Once Again with Feeling“, Issues in Radical Therapy # 25, Spring ’79, p. 27.
 „Editorial“, Issues in Radical Therapy # 28, Winter ’79, p. 3.
 „Cooperation“, Issues Radical Therapy # 27, Fall ’79, p.3.
 „The Pig Parent“ Transactional Analysis Journal 1979 No. 01
 1980 A Manual on Cooperation. Inkworks Press. Oakland, California
 „The Human Potential Movement and Transformation: A conversation with George Leonard“ The Script Volume 10 # 5 June 1980
 „Editorial“, Issues in Cooperation and Power, # 2, Summer ’80, p. 3.
 „Mediations“ with Becky Jenkins, Issues in Cooperation and Power # 3, Fall 80, p. 4.
 „Editorial“, Issues in Cooperation and Power # 4, Winter ’80, p. 3.
 1981 The Other Side of Power.Grove Press, NY.
 „The 1980 Eric Berne Scientific Award Acceptance Lecture“ (awarded for the article „The Stroke Economy“ Transactional Analysis Journal 1971, #3) Transactional Analysis Journal 1981, #1.
 The Other Side of Power. Grove Press, NY.
 O Outro Lado Do Poder; Como tornar-se poderoso sem ter sede de poder. Nobel. São Paulo. 1984
 Macht Ohne Ausbebeutung; Zu okologie zwishenmenschlicher beziehungen. Junferman. Padeborn. Germany. 1985
 L'autre Face de Pouvoir. Desclee de Brouwer. Paris 1995
 „Radical Psychiatry—Once Again with Feeling“, # 25, Spring ’79, p. 27.
 „Monogamy, Non-monogamy, and Omnigamy“, Issues in Cooperation and Power # 5, Spring ’81, p. 4.
 Omnigamy in Iowa Issues in Cooperation and Power #7, Fall ’81, p. 18. (Claude Steiner ed.)
 1984 Emotional Literacy Transactional Analysis Journal 1984 No. 03

 1986 When a Man Loves a Woman. Grove Press, NY.
 Quando un Homem Ama Uma Mulher. Editora Gente 1993 São Paulo Brazil

 1987 „The Seven Sources of Power: An Alternative to Authority“ Transactional Analysis Journal 1987 No. 3

 1995 „Thirty Years of Psychotherapy and Transactional Analysis in 1500 Words or Less“ Transactional Analysis Journal 1995 January #1
 1996 „Emotional Literacy Training: The Application of Transactional Analysis to
the Study of Emotions“ Transactional Analysis Journal 1996, January #1.
 1997 Achieving Emotional Literacy. Avon Books, New York.
 Emotinale Kompetenz. Hanser. Munchen 1997
 Educacao Emocional. Un programa personalizado para desenvolver sua inteligencia emocional. Objetiva. Rio de Janeiro. 1988
 Emotioneel Vaardig Worden. Een persoonlijke cursus om emotioneel intelligent te worden. Uitgeverij De Arbeiderspers. Amsterdam. *1998 L'ABC des Emotions; Developer son intelligence emotionelle. InterEditions, Paris 1998
 L'Alfabeto delle Emozioni. Sperling and Kupfer. Milano. 1999
 La Educacion Emocional. Javier Vergara. Buenos Aires. Argentina.1998
 Laer At Laese Folesler, Ashehoug Dansk Forlag, 1999
 There is also a Chinese edition by Morningstar Publishing Co. 1999
 „Transactional Analysis in the Information Age.“ Transactional Analysis Journal, 1997 January # 1
 1998 „Critique of Integrative Psychotherapy“ Letter to the editor The Script #4 May-June 1998
 „Steiner and Erskine/Trautman Dialogue Continues“ Letter to the Editor. The Script#8 Nov. 1978
 2000 The Meming of Love; Invention of the Human Heart. Keynote lecture at the 3rd Adolescence Health Conference at the Royal College of Physicians in London, October 2000. Available on www.emotional-literacy.com/meming.htm
 „Apology: The Transactional Analysis of a Fundamental Exchange.“ Transactional Analysis Journal 2000 July # 4
 2001 „Radical Psychiatry.“ In Handbook of Innovative Psychotherapies Raymond Corsini, ed: New York, Wiley and sons 2001
 „Science and Transactional Analysis“ The Script Jan-Feb
 „Finding Correlates to Flights of Fancy“ The Script July
 2002 „The Development of Transactional Analysis Theory and Practice: A Brief History“ The Script December 2002
 „The Adult; Once Again, with Feeling“ Transactional Analysis Journal January 2002 #1
 2003 Emotional Literacy; Intelligence With a Heart. Personhood Press. Fawnskin, California
 Response to Helen Hargaden’s article (Script July, 2003) about Eric Berne“ A letter to the editor in The Script August 2003
 „Theoretical Musings about Ego States“ The Script August 2003
 „Editorial: Core Concepts.“ Special Issue on Core Concepts Transactional Analysis Journal, #2, April 2003
 „Core Concepts of a Stroke Centered Transactional Analysis“ Transactional Analysis Journal, #2 April 2003
 2004 Understanding the Enigma of Eric Berne The Script May-June 2004
 „Novey Research Shows Effectiveness of Transactional Analysis.“ An Interview with Ted Novey. The Script November 2004
 2005 „Transactional Analysis: An Elegant Theory and Practice.“ The Script, March 2005
 With Michele Novellino. Theoretical Diversity; A Debate about Transactional Analysis and Psychoanalysis. Transactional Analysis Journal, #2 April 2005.
 2006 „Transactional Analysis and Psychoanalysis Writing Styles“, Transactional Analysis Journal #3 October 2006

Вижте също 
 Трансакционен анализ
 Ерик Бърн

Външни препратки 
  Claude Steiner's homepage, including free access to some of his work 
  Claude Steiner's Treatise: TRANSACTIONAL ANALYSIS IN THE INFORMATION AGE 

Австрийски психолози
Американски психолози
Родени в Париж